Кубок мира по борьбе  — международные соревнования борцов, проводимые под эгидой Объединённого мира борьбы. Первый розыгрыш Кубка мира по вольной борьбе прошёл в 1956 году в Стамбуле. С 1973 года этот турнир проходит ежегодно как командный турнир в формате матчевых встреч четырёх, пяти или шести команд-победительниц предыдущего чемпионата мира. С 1980 года проводится Кубок мира по греко-римской (классической) борьбе, а с 2001 года — Кубок мира по женской борьбе. Помимо комплектов личных медалей в ходе этих соревнований разыгрывается также командный приз.

Кубок мира по вольной борьбе

Кубок мира по греко-римской борьбе

Кубок мира по женской борьбе

См. также

Примечания

Ссылки и источники 
 База данных Международной федерации объединённых стилей борьбы
 От Толидо до Якутска. История Кубков мира по вольной борьбе
  

Соревнования по борьбе
Кубки мира